El término Cooper puede referirse a:

Personas 
 el cirujano y naturalista estadounidense James Graham Cooper;
 el médico estadounidense Kenneth H. Cooper;
 el físico estadounidense Leon N. Cooper;
 el novelista estadounidense James Fenimore Cooper;
 la novelista inglesa Louise Cooper;
 el artista musical leonés Cooper;
 el director de orquesta ruso Emil Cooper.

Vehículos 
 el Mini Cooper original, o los Mini Cooper y Mini Cooper S actuales;
 la compañía automovilística Cooper Car Company;
 la antigua marca de motocicletas Cooper Motorcycles.

Además 
 el Test de Cooper, una prueba de resistencia aeróbica humana;
 la banda de heavy metal Alice Cooper;
 la banda indie Cooper;
 Confitería Cooper;
 Cooper Tire & Rubber Company, empresa estadounidense fabricante de neumáticos;
 Cooper Standard, fabricante estadounidense de componentes y sistemas para automóviles;
 Cooper (personaje de videojuego), un personaje ficticio del videojuego Dino Crisis, creado por Capcom en 1999;
 Cooper, un personaje ficticio creado por Ensemble Studios para el videojuego Age of Empires III;
 Sheldon Cooper, personaje de la popular serie norteamericana Big Bang Theory.